White Cloud ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 White Cloud (Indiana)
 White Cloud (Iowa)
 White Cloud (Kansas)
 White Cloud (Michigan)
 White Cloud (Missouri)

White Cloud steht für:

 Wabokieshiek (um 1794–um 1841), Anführer der Ho-Chunk-Indianer (Winnebago)

Siehe auch:
 White Cloud Township